Йохан Людвиг Хейберг (Гейберг):
 Йохан Людвиг Гейберг (1854—1928) — датский филолог и историк науки.
 Йохан Людвиг Хейберг (1791—1860) — датский писатель и критик.